Такмичење мушкараца у дисциплини скијашког трчања масовни старт 50 км слободним стилом на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, одржан је последњег дана Игара 23. фебруара 2014. на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљеној од Сочија у Русији, са почетком у 11:00 часова по локалном времену.

Титулу је бранио Петер Нортуг из Норвешке.

Сва три прва места на победничком постољу заузели су домаћи такмичари:Александар Легков (злато), Максим Вилежањин (сребро) и Иља Черноусов (бронза), То је први такав случај у скјаком трчању у мушкој конкуренцији од Олимпијских игара 1992. када су исти упех остварили Норвежани, а први за СССР/Русију. Свој тројици освајача медаља ово је била прва појединачна олимпијска медаља у каријери.

Систем такмичења 
Сви такмичари се поређају у редове по 10—15, са најбоље рангираним такмичарима у првом реду. На пуцањ стартног пиштоља започињу трку слободним стилом. Победник је први такмичар који пређе линију циља.

Земље учеснице 
У овој дисциплини учествовало је 65 такмичара из 26 земаља.

Резултати 
Трка је стартовала у 11:00.

Референце

Спољашње везе 
 Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2014 у Сочију.  

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014.